Клубаши су назив за присталице Народне странке у Црној Гори и може се одности на чланове:
 
 Народне странке, политичке странке која је од 1906. деловала у Књажевини и Краљевини Црној Гори. 
 Народна странка , политичке странке која од 1990. делује у Републици Црној Гори